Río Piedras kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Río Piedras (ort), Salta,

Spanien 

 Río Piedras (vattendrag i Spanien), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar